L'edizione 1991/92 del campionato cecoslovacco di calcio vide la vittoria finale dello Slovan Bratislava.

Capocannoniere del torneo fu Peter Dubovský dello Slovan Bratislava con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Slovan Bratislava Campione di Cecoslovacchia 1991/92.
 Slovan Bratislava ammessa alla UEFA Champions League 1992-1993.
 Sigma Olomouc e Slavia Praga ammesse alla Coppa UEFA 1992-1993.
 Union Cheb e FK Dukla Banská Bystrica retrocesse.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
Campionato cecoslovacco di calcio